Țermure ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Mirela Țermure (* 1975), rumänische Leichtathletin
 Cristian Țermure (* 1972), rumänischer Fußballspieler und -trainer